Acton puede referirse a diversos lugares en países anglófonos:

Topónimos 
 Acton (Gales)

Acton, Ciudad del TCA.

Quebec
 Acton, municipio regional de condado de Montérégie Este.
 Acton Vale, ciudad de Montérégie Este.
 Saint-Nazaire-d'Acton, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Théodore-d'Acton, municipio de Montérégie Este.

Inglaterra 
 Acton (Cheshire)
 Acton (Dorset)
 Acton (Londres)
 Acton (Shropshire)
 Acton (Staffordshire)
 Acton (Suffolk)
 Acton (Worcestershire)